Таллин — многозначный термин:

 Таллин — город, столица Эстонии, крупный пассажирский и грузовой морской порт.
 Таллин — самый крупный муниципалитет в Эстонии, на территории которого проживает почти треть населения Эстонии; входит в состав уезда Харьюмаа.
 Таллин — аэропорт расположенный в четырёх километрах от центра Таллина.
 «Таллин» — большой противолодочный корабль проекта 1134Б.
 «Таллин» — немецкий тяжёлый крейсер проданный СССР в феврале 1940.
 Таллин — жаропонижающее средство, широко применяемое в медицине в начале 20 века.
 Таллинна Ялгпалли Клуби («Таллин ФК») — футбольный клуб (1921—1940, 2002—2007).
 «Таллин» — футбольный клуб (основан в 2017 году).
  — футбольный клуб (1995—2014).
 «Таллинна Садам» — футбольный клуб (1991—1999).

См. также 
 Таллин в филателии
 Таллинн (значения)